Футбольный сезон в Японии, который начнётся в феврале 2022 года матчем за Суперкубок между Кавасаки Фронтале и Урава Ред Даймондс.

Всего сезон будет состоять из  Джей-лиги 1,  Джей-лиги 2,  Джей-лиги 3 , низших футбольных лиг, а также  Кубка Императора,  Кубка лиги и  Суперкубка. Всего в основных турнирах примут участие около 90 клубов со всей страны.

Джей-лига 1 
</noinclude>

Джей-лига 2 
</noinclude>

Джей-лига 3 
</noinclude>

Кубок Императора

Кубок лиги

Суперкубок

Ссылки 
https://www.jfa.jp/eng/

Спорт в Японии